Евге́ний Венеди́ктович Алексе́ев () — российский и советский учёный, специалист по лесоводству и лесоведению, инициатор создания лесоинженерного факультета Киевского сельскохозяйственного института, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в 1869 году.

В 1894 году окончил Санкт-Петербургский лесной институт, получил звание учёного лесовода 1-го разряда, после чего поступил на службу в должности помощника лесничего, а затем лесничего. Он руководил лесоустроительными работами в Костромской и Нижегородской губерниях. В 1904—1914 годах служил помощником управляющего Беловежской пущи, и в 1909—1911 гг. руководил ее очередным лесоустройством. С 1914 г. - в Киевской губернии.

Был заведующим лесного подотдела Киевского губернского земского отдела, а с 1922 года — глава Лесного отдела Наркомзема УССР. В том же году по инициативе Е. В. Алексеева был создан лесоинженерный факультет Киевского сельскохозяйственного института, с 1923 года Евгений Венедиктович стал его первым деканом и получил звание профессора общего лесоводства.

С 1928 года состоял председателем лесной секции Киевского отделения сельскохозяйственного научного комитета Украины.

Умер в 1930 году.

Научная деятельность 
Е. В. Алексеев написал ряд работ, посвящённых практической лесной типологии и другим вопросам лесоведения и лесоводства. Он создал оригинальную классификацию лесных насаждений, в 1919 году составил подробную «Инструкцию для учёта и описания лесов Украины». Является одним из основоположников украинской научной школы в области лесной типологии.

Некоторые труды учёного:
 
 
 
 Урочные нормы лесокультурных работ (1922, 1926, 1929);
 Типы украинского леса. Правобережье (Киев, 1925, 64 стр.) — Изд. 2-е, испр. и дополн., Киев, 1928, 119 стр.
 
 Семенно-лесосечные рубки (Киев, 1927);
 Рубки ухода в связи с типом леса (1927);
 Лесоведение (Киев, 1929).

Родственники 
Брат Сергей Венедиктович (1879—1957) — также доктор сельскохозяйственных наук, таёжный лесовод, исследователь лесов российского Севера.

Примечания

Литература 
 
  

Лесоводы Российской империи
Лесоводы СССР
Лесничие
Педагоги УССР